Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2015/16 года в рамках Саудовской профессиональной лиги. Список разбит на составы по командам в соответствии с занятыми ими местами в итоговой турнирной таблице.

Всего в чемпионате Саудовской Аравии 2015/16 года приняли участие 414 футболистов. Четверо из них отыграли все 26 матчей своей команды без замен, в том числе двое вратарей. Было забито 508 голов в 182 матчах, из них 13 были зафиксированы как автоголы. Лучшим бомбардиром турнира стал сирийский нападающий «Аль-Ахли» Умар ас-Сума, отметившийся 27 забитыми мячами в 22 играх.

Арбитрами в рамках чемпионата было показано 666 жёлтых карточек и 36 красных. Рекордсменом по предупреждениям с девятью жёлтыми карточками стали защитник «Аль-Таавуна»  и защитник «Аль-Халиджа» . Троё футболистов дважды удалялись с поля в ходе Про-лиги 2015/16.

Среди 88 легионеров, принявших участие в матчах турнира, 24 были бразильцами, представительство какой-либо другой страны в Про-лиге 2015/16 не превысило 5 футболистов.

Легенда

Аль-Ахли 

Итог: Чемпион

Аль-Хиляль 

Итог: 2-е место

Аль-Иттихад 

Итог: 3-е место

Аль-Таавун 

Итог: 4-е место

Аль-Фатех 

Итог: 5-е место

Аль-Шабаб 

Итог: 6-е место

Аль-Халидж 

Итог: 7-е место

Аль-Наср 

Итог: 8-е место

Аль-Вахда 

Итог: 9-е место

Аль-Фейсали 

Итог: 10-е место

Аль-Кадисия 

Итог: 11-е место

Аль-Раед 

Итог: 12-е место

Наджран 

Итог: 13-е место

Хаджер 

Итог: 14-е место

Примечания 

2015/2016